El sitio de Odawara puede referirse a tres asedios distintos que sufrió el Castillo Odawara a lo largo de la historia:

Sitio de Odawara (1561).- Asedio de dos meses de duración por parte de las tropas de Uesugi Kenshin, quien tuvo que retirarse cuando las fuerzas de Takeda Shingen amenazaron su territorio.
Sitio de Odawara (1569).- Un asedio fallido por parte de Takeda Shingen de tres días de duración.
Sitio de Odawara (1590).- en esta ocasión el castillo cayó ante las tropas de Toyotomi Hideyoshi, marcando el fin del clan Hōjō tardío.